Sam Khok (în ) este un district (Amphoe) din provincia Pathum Thani, Thailanda, cu o populație de 48.927 de locuitori și o suprafață de 94,967 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon, care sunt subdivizate în 58 de sate (muban).

Amphoe în provincia Pathum Thani